Los Pufflegs son los colibríes del género Eriocnemis y Haplophaedia.

Distribución
Se encuentran en la selva húmeda, bosques y arbustos en altitudes de 1000 a 4800 m. sobre el nivel del mar en los Andes de Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela.

Descripción
Los machos tienen un plumaje de colores verde, cobrizo o azul, y las hembras son generalmente un poco más opacas. La característica más llamativa de ambos sexos son sus densas patas blancas como la nieve que consisten en penachos de plumas que se asemejan a las bragas de lana. Una de las especies - el zamarrito muslinegro - se caracteriza por la pierna de color negro, y otro - el calzadito verdoso sureño - es ligeramente de matiz brillante en las patas. Otras características comunes de todas las especies son el pico recto y negro, y la cola es algo profunda y bifurcada. El miembro del género Haplophaedia es generalmente más opaco que los del miembro Eriocnemis.

Aunque la mayoría de pufflegs son bastante común, tres especies (El esmeraldita patiblanca de Munchique, el calzadito pechinegro y el zamarrito del Pinche) están en peligro crítico y una (el calzadito turquesa) esta posiblemente extinguida.

Especies de Puffleg 

 Género Eriocnemis
 Eriocnemis nigrivestis, calzadito pechinegro
 Eriocnemis isabellae, zamarrito del Pinche
 Eriocnemis vestitus, zamarrito brillante
 Eriocnemis derbyi, zamarrito muslinegro
 Eriocnemis godini, calzadito turquesa - posiblemente extintas (siglo XX?)
 Eriocnemis cupreoventris, colibrí pantalón cobrizo
 Eriocnemis luciani, colibrí pantalón de frente azul
 Eriocnemis luciani sapphiropygia, colibrí nuca de cobre
 Eriocnemis mosquera, calzadito de mosquera
 Eriocnemis glaucopoides, erion de frente azul
 Eriocnemis mirabilis, esmeraldita patiblanca de Munchique
 Eriocnemis alinae, esmeraldita de vientre del Pinche

 Género Haplophaedia
 Haplophaedia aureliae, calzadito verdoso norteño
 Haplophaedia assimilis, calzadito verdoso sureño
 Haplophaedia lugens, calzadito canoso

Además, no se agregaron las especies controversiales: Eriocnemis söderströmi, E. isaacsoni y E. dyselius que fueron cada una sólo conocida por un espécimen. En el caso de E. söderströmi podría haber sido cualquier hembra del E. godini o un híbrido entre E. luciani y E. nigrivestris. El E. dyselius no era más que un individuo menalismico del E. cupreoventris. Hoy en día estas especies son consideradas válidas.

Referencias 
 Heynen, I. (1999). Eriocnemis and Haplophaedia (pufflegs). Pp. 639-643 in: del Hoyo, J., Elliott, A., & Sargatal, J. eds. (1999). Handbook of the Birds of the World. Vol. 5. Barn-owls to Hummingbirds. Lynx Edicions, Barcelona. ISBN 84-87334-25-3
 

Nombres vernáculos de aves
Aves de América del Sur